Села:
 Бондареве — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Бондареве — Луганська область, Старобільський район

 село Бондареве Новоархангельського району Кіровоградської області знято з обліку рішенням Кіровоградської обласної ради від 31 травня 2007 року.